Vaslui se poate referi la:

 Vaslui, oraș în județul Vaslui, România
 județul Vaslui, România
 județul Vaslui (interbelic), Regatul României